La vitamine  peut désigner plusieurs molécules selon les lieux où ce vocable est employé :

 en France, vitamine  est une appellation impropre pour le myo-inositol, le diastéréoisomère principal de l'inositol, qui n'est pas une vitamine ;
 dans la plupart des autres pays, notamment anglo-saxons, la vitamine  désigne la biotine, connue en France et dans quelques autres pays comme vitamine .

Notes et références